Dit is een lijst van planetoïden 114101-114200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 114101 - || 2002 VU41 || 5 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114102 - || 2002 VZ41 || 5 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114103 - || 2002 VA42 || 5 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114104 - || 2002 VH42 || 5 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114105 - || 2002 VQ42 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114106 - || 2002 VW43 || 4 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114107 - || 2002 VK44 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114108 - || 2002 VR44 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114109 - || 2002 VS45 || 5 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114110 - || 2002 VF47 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114111 - || 2002 VL47 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114112 - || 2002 VR47 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114113 - || 2002 VS47 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114114 - || 2002 VD48 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114115 - || 2002 VK48 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114116 - || 2002 VT48 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114117 - || 2002 VX48 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114118 - || 2002 VC49 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114119 - || 2002 VH49 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114120 - || 2002 VJ49 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114121 - || 2002 VU49 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114122 - || 2002 VW49 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114123 - || 2002 VX49 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114124 - || 2002 VB50 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114125 - || 2002 VC50 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114126 - || 2002 VG50 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114127 - || 2002 VL50 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114128 - || 2002 VZ50 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114129 - || 2002 VC51 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114130 - || 2002 VZ52 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114131 - || 2002 VE53 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114132 - || 2002 VH54 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114133 - || 2002 VM55 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114134 - || 2002 VX55 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114135 - || 2002 VM56 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114136 - || 2002 VU56 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114137 - || 2002 VM57 || 6 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114138 - || 2002 VS57 || 6 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114139 - || 2002 VZ58 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114140 - || 2002 VF59 || 1 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114141 - || 2002 VX60 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114142 - || 2002 VB62 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114143 - || 2002 VC62 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114144 - || 2002 VK62 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114145 - || 2002 VQ62 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114146 - || 2002 VT62 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114147 - || 2002 VE63 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114148 - || 2002 VZ63 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114149 - || 2002 VJ64 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114150 - || 2002 VS64 || 7 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114151 - || 2002 VD65 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114152 - || 2002 VK65 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114153 - || 2002 VB66 || 7 november 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 114154 - || 2002 VB67 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114155 - || 2002 VH67 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (114156) Eamonlittle || 2002 VH68 || 4 november 2002 || La Palma || La Palma
|-
| 114157 - || 2002 VO68 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114158 - || 2002 VE70 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114159 - || 2002 VL70 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114160 - || 2002 VO70 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114161 - || 2002 VC71 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114162 - || 2002 VJ71 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114163 - || 2002 VR71 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114164 - || 2002 VW71 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114165 - || 2002 VB72 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114166 - || 2002 VW72 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114167 - || 2002 VX72 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114168 - || 2002 VK74 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114169 - || 2002 VT74 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114170 - || 2002 VW74 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114171 - || 2002 VX74 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114172 - || 2002 VB75 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114173 - || 2002 VH75 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114174 - || 2002 VN75 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114175 - || 2002 VE77 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114176 - || 2002 VK77 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114177 - || 2002 VL77 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114178 - || 2002 VE78 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114179 - || 2002 VC80 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114180 - || 2002 VE80 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114181 - || 2002 VK80 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114182 - || 2002 VP80 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114183 - || 2002 VP81 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114184 - || 2002 VW81 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114185 - || 2002 VA82 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114186 - || 2002 VC82 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114187 - || 2002 VJ82 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114188 - || 2002 VG83 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114189 - || 2002 VX83 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114190 - || 2002 VP84 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114191 - || 2002 VQ88 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114192 - || 2002 VH89 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114193 - || 2002 VL89 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114194 - || 2002 VW89 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114195 - || 2002 VD94 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114196 - || 2002 VG96 || 11 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114197 - || 2002 VM96 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114198 - || 2002 VE97 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114199 - || 2002 VN97 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114200 - || 2002 VH98 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten